Laddie – film cortometraggio del 1914 diretto da George Lessey
Laddie – film del 1926 diretto da James Leo Meehan
Laddie – film del 1935 diretto da George Stevens
Laddie – film del 1940 diretto da Jack Hively